Charles Turner je ime več znanih ljudi:

 Charles Edward Francis Turner, britanski general
 Charles Henry Turner (zoolog) - ameriški zoolog
 Charles Tennyson Turner, angleški pesnik
 Charles Yardley Turner, ameriški slikar